Mycale kan verwijzen naar:
De historische naam voor Samsun Dağı, een bergachtig schiereiland in Klein-Azië;
Mycale (spons), in de biologie een geslacht van sponsdieren.